Bundestagswahlkreis 34 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Osterholz – Verden (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Diepholz – Nienburg I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Nienburg – Schaumburg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Nienburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Verden – Rotenburg – Osterholz (1949 bis 1961)